Albuixech kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albuixech (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Albuixech (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar